Lender ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Lender (1828–1888), deutscher Mediziner 
 Elfriede Lender (1882–1974), estnische Pädagogin 
 Franz Xaver Lender (1830–1913), badischer Pfarrer und Kirchenpolitiker
 Ivan Lenđer (* 1990), serbischer Schwimmer
 Marcelle Lender (1862–1926), französische Sängerin und Tänzerin
 Voldemar Lender (1876–1939), estnischer Ingenieur und Politiker

Lender bezeichnet:

 Heimschule Lender, eine römisch-katholische Schule in Sasbach im Erzbistum Freiburg